Кристиан Жак (; род. 28 апреля 1947 года, Париж) — французский египтолог, популяризатор и писатель.

Древним Египтом заинтересовался в тринадцатилетнем возрасте, когда прочёл «Историю древнеегипетской цивилизации» Жака Пиренна. Под её влиянием Жак написал свой первый роман, а к восемнадцати годам его творческие наработки включали уже восемь книг. «Шампольон-египтянин», изданный в 1987 году, стал первым коммерчески успешным трудом писателя. На данный момент Кристиан Жак написал более пятидесяти книг, включая художественные и научно-популярные.

Кристиан Жак получил степень доктора египтологии в Сорбонне. Совместно с женой им был основан Институт Рамсеса, занимающийся фотографическим описанием Египта с целью защиты и сохранения археологических памятников, находящихся под угрозой.

В 1995 году Жак издал свой наиболее успешный труд — пятитомник «Рамсес» (о жизни и деятельности фараона XIX династии Рамсеса II Великого), переведённый и изданный в двух с половиной десятках стран. На основании известных исторических фактов Кристиан Жак выстраивает художественное эпическое повествование, вводя в него вымышленные элементы. Так, плодами фантазии автора являются вымышленные брат и сестра Рамсеса, ведущие с ним борьбу за власть. Жёнами фараона называются только Исинофрет (Исети), Нофретари и хеттская принцесса Маатхорнефрура. Жак насчитывает только два сына (Хаэмуаса и Мернептаха) и одну дочь Рамсеса II — Меритамон. Остальные две сотни детей фараона же считаются не биологическими сыновьями Рамсеса, а вельможами, занимающими административные посты при дворе.

Книги на русском языке 
Серия «Рамзес»
 
 
 
 
 

Серия «Судья Египта» (Рамзес ч.2)
 
 
 

 Серия «Земля фараонов»
 
 
 

Другие или вне серии

Примечания

Ссылки 

 https://www.britannica.com/biography/Christian-Jacq
 Книги Кристиана Жака

Египтологи Франции
Писатели Франции XX века
Писатели по алфавиту